200 meter butterfly kvinder under sommer-OL 2012 fandt sted 31. juli og 1. august i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

200m butterfly kvinder
Svømning for kvinder